TFK est un code, qui peut désigner :
 .

TFK est un sigle qui peut désigner :
 Thousand Foot Krutch, un groupe canadien de rock/metal alternatif chrétien ;
 Time For Kids (voir ) ;
 "Tu fais quoi" en langage SMS ;
 Table Filière Karité.

Voir aussi 
 FK Teplice